Разрытое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Разрытое — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Разрытое — село в Мглинском районе Брянской области.
 Разрытое — прежнее название села (ныне деревня) Корсики в Ершичском районе Смоленской области.